Rita – forma imienia żeńskiego
 święta Ryta – włoska święta katolicka
 Rita – kod aliancki ciężkiego bombowca japońskiego Nakajima G8N
 Rita – miasto w Kostaryce
 Rita – rodzaj ryb z rodziny Ritidae
 Rita – duński serial telewizyjny z lat 2012-2020
 RITA (ang. Region in Transition) – Program "Przemiany w Regionie" – RITA zapoczątkowany w 2000 przez PAFW, realizowany przez FED